Paddy Nolan est un nom pouvant faire référence à :

Paddy Nolan (1862-1913), avocat canadien en Alberta

Voir aussi

Nolan, Paddy